Dallasi római katolikus egyházmegye
Dallasi episzkopális egyházmegye